

Cinema
Lo sconosciuto (The Unknown) –  film diretto del 1927 diretto da Tod Browning Lo sconosciuto (The Unknown Man) –  film del 1951 diretto da Richard Thorpe Lo sconosciuto (Attention, les enfants regardent) –  film del 1978 diretto da Serge Leroy Lo sconosciuto –  film del 1993

LetteraturaLo Sconosciuto – fumetto scritto e disegnato da Magnus a partire dal 1975Lo sconosciuto''''' – libro rosa scritto da Rachel Lee nella collana I nuovi bestsellers con il numero 107.